Юрій Потєхов (1939—2007) — радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець горківського «Торпедо». Виступав за місцеву команду майстрів, київське «Динамо» і дніпродзержинський «Хімік». В сезоні 1968/69 забив у першості 48 голів, що є рекордним показником київського клубу в радянський період. Всього у вищій лізі чемпіонату СРСР закинув 109 шайб.

Мешкав у Києві. Працював директором овочевої бази. Помер у 2007 році.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)